Andreas Engqvist – szwedzki hokeista
 Leif Engqvist  –szwedzki piłkarz